Kadgien ist der Familienname von
 Horst Kadgien (1897–1980), Generalmajor der Artillerietruppe (Heer (Wehrmacht))
 Friedrich Kadgien (1907–1978), Nationalsozialist, „rechte Hand von Hermann Göring“